Bacqueville steht für:

 Bacqueville, eine französische Gemeinde im Département Eure
 Bacqueville-en-Caux, eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Kanton Bacqueville-en-Caux, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Seine-Maritime
 Lac Bacqueville, ein See in der kanadischen Provinz Québec
 Patrick Bacqueville (* 1950), französischer Jazzposaunist und -sänger